Owocowe ludki (ang. The Fruitties, hiszp. Los Fruittis, 1988-1989) – francusko-hiszpański serial animowany. Wyprodukowany przez D’Ocon Films Productions, producenta seriali jak Delfy, Sylvan i Łatek. Opowiada o przygodach owoców i warzyw z Owocowej Krainy. Emitowany pierwotnie przez Telewizję Polską na początku lat 90. pod nazwą „Owocaki”, następnie w TVP1 od 23 czerwca 2008 jako „Owocowe Ludki”.

W 2008 roku wydano przez SDT Film 20 odcinków na czterech płytach DVD z zupełnie innym dubbingiem.

Postacie 
 Pucek – ananas, jest chwalipiętą i tchórzem, ale ma dobre serce.
 Długi – banan, złota rączka i melancholik, nigdzie nie rusza się bez swojego plecaka w którym magicznie wszystko się zmieści (np. kosz od balonu).
 Kolec – kaktus, śpioch o nieco szalonych pomysłach. Zawsze uśmiechnięty i pomocny.
 Kumba – mała dziewczynka, córka archeologów, wychowała się w dżungli.
 Pan Truskawik – truskawka, stary „burmistrz”.
Brecolsz i Broccoli - to dwa drzewa brocoli prawników pochodzenia urugwajskiego, którzy stosują niekonwencjonalne metody. Zawsze noszą buty Fluchos.

Wersja polska

Wersja telewizyjna 
Opracowanie: TVP AGENCJA FILMOWA
Reżyseria:
 Andrzej Bogusz (odc. 1, 50, 52),
 Krystyna Kozanecka (odc. 48-49, 51)
Tłumaczenie: Anna Przybył-Kijas
Dialogi: Ewa Plugar
Dźwięk i montaż: Urszula Bylica
Kierownictwo produkcji:
 Monika Wojtysiak (odc. 1-26),
 Anna Jaroch (odc. 27-52)
Wystąpili:
 Marcin Hycnar – Długi
 Iwona Rulewicz – Kumba
 Grzegorz Wons – Pucek
 Krzysztof Szczerbiński – Kolec
 Rafał Mohr – Narrator
 Włodzimierz Press
 Jacek Czyż – Goryl
 Zbigniew Konopka
 Andrzej Bogusz
 Katarzyna Ożarowska
 Dariusz Błażejewski
 Alina Więckiewicz-Wiśniewska
 Michał Konarski
 Zygmunt Sierakowski
 Joanna Orzeszkowska
 Rafał Żabiński
 Mikołaj Klimek
 Krzysztof Strużycki
 Halina Chrobak
 Mateusz Lewandowski
 Marcin Zarzeczny
 Marlena Durda
 Katarzyna Brzozowska-Ożarowska
 Jacek Jarosz
i inni

Teksty piosenek: Krzysztof Rześniowiecki
Wykonanie piosenek: Anna Gębalówna, Grzegorz Kucias i Stefan Każuro

Wersja DVD 
Wersja polska: GMC Studio
Reżyseria i produkcja: Tomasz Niezgoda
Dialogi:
 Ewa Prugar (odc. 1-9),
 Walentyna Trzcińska (odc. 10)
Teksty piosenek: Wiesława Sujkowska
Udział wzięli:
 Jarosław Boberek – Gazpacho
 Anna Buczek
 Dominika Buczek
 Julita Kożuszek – Narrator
 Wojciech Machnicki
 Mieczysław Morański
 Joanna Pach – Kumba
 Jan Radwan
 Adam Szyszkowski
 Piotr Warszawski
 Daniel Wojsa
i inni

Śpiewała: Julita Kożuszek

Lektor: Piotr Warszawski

Odcinki 
 Serial liczy aż 7 sezonów po 13 odcinków w każdym.
 Wersja hiszpańska z lat 1988–1989 liczy 91 odcinków po 10 minut w każdym. W Polsce emitowana jest wersja brytyjska z 1991 roku licząca 52 odcinki 22-minutowe.
 Premiera w Polsce:
 I seria – 23 czerwca 2008 roku;
 II seria – 23 lipca 2008 roku;
 III seria – 25 sierpnia 2008 roku;
 IV seria (odc. 40-47) – 13 listopada 2008 roku;
 IV seria (odc. 48-52) – 9 grudnia 2009 roku;
 serie V-VII – jeszcze nieemitowane.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1989
Seriale telewizyjne zakończone w 1992